Тома́ Фонте́н (; , Сен-Пьер, Реюньон) — мадагаскарский и французский футболист, защитник клуба «Берое» и сборной Мадагаскара.

Карьера

Клубная карьера 
Фонтен начал заниматься футболом на Реюньоне, в командах «КОМ Тер Сент» и «Сент-Пьеруаз».

В 2007 году Фонтен присоединился к французскому клубу «Лион». В сезоне 2008/09 начал привлекаться к матчам «Лиона B» в любительском чемпионате Франции. 6 декабря 2008 года впервые попал в заявку на матч «Лиона» в Лиге 1, против «Нанта». 9 мая 2009 года в матче «Лиона B» против «Гапа» забил свой первый гол в любительском чемпионате Франции. 18 июля 2011 года Фонтен подписал свой первый профессиональный контракт — соглашение было рассчитано на один год. По окончании сезона 2011/12 покинул «Лион» в связи с истечением контракта.

Летом 2012 года Фонтен присоединился к клубу Лиги 2 «Тур». В Лиге 2 дебютировал 30 июля 2012 года в матче первого тура сезона против «Монако».

1 сентября 2014 года Фонтен перешёл в «Осер», подписав контракт на один сезон с опцией продления ещё на один год. За «Осер» дебютировал 15 сентября в матче против «Труа». 28 октября 2015 года в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Тулузы» получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена, из-за чего был вынужден досрочно завершить сезон.

8 июня 2016 года Фонтен подписал контракт с клубом «Клермон» на два сезона. За «Клермон» дебютировал 29 июля в матче стартового тура сезона 2016/17 против «Валансьена». 3 марта 2017 года в матче против «Лаваля» забил свой первый гол в Лиге 2.

29 июня 2018 года Фонтен подписал контракт с клубом Лиги 1 «Реймс» на три сезона. В высшей лиге дебютировал 11 августа в матче стартового тура сезона 2018/19 против «Ниццы».

30 июля 2019 года Фонтен перешёл в клуб Лиги 2 «Лорьян», подписав трёхлетний контракт, до июня 2022 года. За «Лорьян» дебютировал 5 августа в матче первого тура сезона 2019/20 против «Кана». Помог «» выиграть Лигу 2 в сезоне 2019/20 и тем самым выйти в Лигу 1. 16 декабря 2020 года в матче против «Пари Сен-Жермена» получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего пропустил несколько месяцев.

29 января 2022 года Фонтен, расторгнув контракт с «Лорьяном», перешёл в клуб Лиги 2 «Нанси». Дебютировал за «Нанси» 5 февраля в матче против «Кана».

В сентябре 2022 года перешёл в болгарский клуб «Берое». 3 октября 2022 года Фонтен дебютировал за клуб в матче против «Левски».

Международная карьера 
Бабушка и прабабушка Фонтена — выходцы с Мадагаскара.

В составе сборной Франции до 20 лет Фонтен принимал участие молодёжном чемпионате мира 2011.

За сборную Мадагаскара Фонтен дебютировал 9 июня 2017 года в матче квалификации Кубка африканских наций 2019 против сборной Судана.

Фонтен был включён в состав сборной Мадагаскара на Кубок африканских наций 2019. На турнире он отыграл все игры, а сборная, впервые участвовавшая в континентальном турнире, вышла в четвертьфинал, за что её игроки удостоились звания кавалеров Национального ордена.

7 сентября 2021 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Танзании он забил свой первый гол за сборную Мадагаскара.

Достижения 
 
  «Труа»
 Победитель Лиги 2: 2020/21

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте FootNational

Футболисты Франции
Футболисты Мадагаскара
Игроки сборной Мадагаскара по футболу
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Берое»